Катарина Австрийска или Катарина Хабсбургска () може да се отнася за:

 Катарина Хабсбургска (1256–1282), първата съпруга на баварския херцог Ото III
 Катарина Австрийска (1320–1349), дъщеря на австрийския херцог Леополд I фон Хабсбург
 Катарина Австрийска (1420–1493), съпруга на маркграф Карл I фон Баден
 Катерина Хабсбург (1507–1578), съпруга на Жуау III, крал на Португалия
 Катарина Австрийска (1533–1572), съпруга на Зигмунт II Август, крал на Полша
 Катарина Австрийска (1567-1597), дъщеря на испанския крал Филип II Испански
 Катерина (-Мария) Хабсбург (* 1972), дъщеря на Рудолф фон Хабсбург-Лотарингия, внучка на Карл I от Австро-Унгария